Политический интерес — термин, используемый в политической сфере и в политологии, для обозначения стимулов деятельности субъектов политических отношений. 

Политический интерес включает в себя совокупность целей тех или иных политических акторов, возникновение которых обусловлено субъективными или объективными потребностями, а его реализация предполагает последовательное осуществление ряда действий в сфере политики или государственного управления.

Структура политического интереса 
В структуре политического интереса выделяется ряд обязательных элементов: 

Субъект — источник политического интереса, определённый политический актор (индивид, группа интересов, этническая группа, общественный класс, политическая партия, гражданское общество, бизнес-элиты, органы государственной власти субъектов федеративного государства или национальное государство в целом).
 Объект — элемент, на который направлен политический интерес (политическая власть, политические ресурсы, политические отношения, государственные органы и другие).
 Способы реализации — множества последовательных и взаимосвязанных действий, позволяющих политическому актору достичь своих политических интересов.
Цель — ожидаемый политическим актором результат реализации политического интереса.

Основной политический интерес 
Исходя из наиболее распространённого определения политики, к основным политическим интересам можно отнести:

 Завоевание государственной власти;
 Удержание государственной власти;
 Использование государственной власти.

Классификация политических интересов 
По степени общности:

Индивидуальные;
 Групповые;
 Классовые;
 Национальные;
Общественные.

По характеру субъекта:

 Государственные;
Партийные;
 Интересы общественных организаций.

По степени осознанности:

 Связанные со стихийным стремлением к реализации;
 Включающие разработанную программу достижения.

По возможности осуществления:

 Реальные;
 Мнимые.

Роль политических интересов 
Политические интересы, как источники направления деятельности политических субъектов, становятся базой для формирования политических взглядов, общественных настроений, партийных программ, политических идеологий, национальных стратегий, определяющих системы политических задач.

Примечания 

Политика
Политология